

Содержание 
Сура начинается с разъяснения непреходящей ценности Корана и всеобъемлющей власти ниспославшего его Аллаха над небесами и землей. Аллах даровал человеку способность различения добра и зла (Фуркан).

Передаётся о возражении многобожников против того, что Коран ниспосылался постепенно. На это они получили ответ, объясняющий мудрость этого, и им были приведены примеры и притчи о пророках и их народах.

Примечания